Flop Fosbury’ego – technika wykonywania skoku wzwyż
 flop – symulacja faulu w koszykówce
 FLOPS – jednostka mocy obliczeniowej komputerów (operacje zmiennoprzecinkowe na sekundę)